Athamanta caruifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Georg Heinrich Weber. Athamanta caruifolia ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caruifolia